Tamme steht für:

 Tamme (Estland), Hauptort der Landgemeinde Raikküla, Estland
 Kiviõli Tamme Auto, Sportverein aus Kiviõli, Estland
 Tamme staadion, ein Sportstadion in Tartu, Estland

Vorname:

auch Tammo oder Tamo ist die ostfriesische Kurzform für Thankmar bzw. Dankmar.
 Tamme Weyert Goecke (* 1966), deutscher Gynäkologe
 Tamme Hanken (1960–2016), ostfriesischer Chiropraktiker, Pferdeflüsterer und Buchautor
 Tamme Weyert Theodor Janssen (1816–1894), deutscher Maler, Zeichner und Kupferstecher

Familienname
 Günter Tamme (* 1937), deutscher Mathematiker
 Jacob Tamme (* 1985), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Villu Tamme (* 1963), estnischer Punkmusiker und Dichter 

Siehe auch:
 Damme
 Dankmar
 Tame
 Tammo
 Thankmar